Дети ночи может означать:

 Дети ночи (стихотворение) — стихотворение Д. С. Мережковского, 1891 год.
 Дети ночи (рассказ) — рассказ ужасов Роберта Говарда, 1931 год.
 Дети ночи (роман) (англ. Children of the Night) — фантастический роман Дэна Симмонса, лауреат премии Locus Award 1993 года.
 Дети ночи (фильм) (англ. Children of the Night) — фильм ужасов снятый в 1991 году режиссёром Тони Рэнделом.
 Дети ночи (фестиваль) — ежегодный, проводимый с 1999—2000 гг., крупнейший на Украине и в СНГ фестиваль gothic/dark/electro музыки и искусства.